Heyen bezeichnet:

 Heyen, Gemeinde in Niedersachsen
 Heyen (Niederkrüchten), Ortsteil der Gemeinde Niederkrüchten in Nordrhein-Westfalen

Heyen ist der Familienname folgender Personen:
 Erk Volkmar Heyen (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Franz-Josef Heyen (1928–2012), deutscher Archivar
 Roelf Heyen (1938–1975), deutscher Politiker (SPD)
 Sybille Heyen (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Hayen
 Heyenn